Single numer jeden w roku 1994 (USA)
 Single numer jeden w roku 1994 (Japonia)

Zobacz też